Pędzewo (gromada 1954–1959)
 Pędzewo (gromada 1972)